Хоккейная Лига чемпионов 2015/2016 — 2-й розыгрыш Хоккейной Лиги чемпионов, европейского хоккейного турнира, организуемого 26 клубами из 6 европейских лиг (Австрийской хоккейной лиги, Немецкой хоккейной лиги, Финской хоккейной лиги, Чешской экстралиги, Швейцарской национальной лиги и Шведской хоккейной лиги) и Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ; ).

Команды 
В сезоне 2015/16, в отличие от предыдущего сезона, количество участников увеличено с 44 до 48 клубов из высших лиг различных европейских стран. Двенадцатой лигой представленной в турнире стала белорусской Экстралиги чей  представитель хоккейный клуб «Неман» (Гродно) квалифицировался в качестве обладателя Континентального кубка. Команды квалифицируются для участия в турнире, получая лицензию A, B или C.
 Лицензия A: 26 клубов-основателей Хоккейной Лиги чемпионов, покольку участвовали в высших лигах своих стран в сезоне 2015/2016.
 Лицензия B: 12 лицензий. По две лучшие команды по итогам сезона 2014/2015 без «лицензии A» из каждой из лиг-основателей (Шведская хоккейная лига, финская СМ-Лига, Чешская экстралига, Немецкая хоккейная лига, Швейцарская национальная лига и Австрийская хоккейная лига). Если две лучшие команды лиги уже являются клубами-основателями с «лицензией A», другие команды могут получить «лицензию B» и занять их место. «Лицензия B» передаётся в следующем порядке:
 Национальный чемпион;
 Победитель регулярного сезона;
 Вторая команда регулярного сезона;
 Финалист плей-офф;
 Полуфиналист с лучшим результатом в регулярном сезоне;
 Полуфиналист с худшим результатом в регулярном сезоне.
Если после этого лиги не достигли количества команд, гарантированного им (Австрия: 4; Германия, Швейцария и Чехия: 6; Швеция и Финляндия: 8), то «лицензию B» могли получить команды, занявшие 3-е, 4-е и т.д. места в регулярном сезоне.
 Лицензия C: 10 «уайлд-кард». Их получили обладатель Континентального кубка 2015 и чемпионы Словацкой экстралиги, норвежской GET-ligaen, Британской элитной хоккейной лиги, французской Лиги Магнуса и датской Металь Лигаэн.. Также по второй «лицензии C» получат представители этих хоккейных лиг, за исключением представителя французской Лиги Магнуса, поскольку представитель этой лиги показал наихудший результат среди получивших «уайлд-кард» в предыдущем розыгрыше турнира. После отказа от участия в турнире чемпиона Дании клуба «Хернинг Блю Фокс», датская лицензия была отдана представителю французской Лиги Магнуса. Её получил победитель регулярного сезона «Гренобль».

Даты проведения матчей и жеребьёвок 
Ниже представлено предварительное расписание турнира.

Групповой этап 

В сезоне 2015/2016 групповой этап Хоккейной лиги чемпионов будет расширен до 48 команд, которые будут разделены на 16 групп по 3 команды в каждой. Две лучшие команды в каждой группе выйдут в 1/16 финала.

Групповой этап начнётся 20 августа и завершится 6 сентября 2015 года. 48 команд будут разделены на 16 групп по 3 команды в каждой. Каждая команда сыграет с другими командами в своей группе по принципу «каждый с каждым» дома и в гостях и в общей сложности проведёт 4 игр. Всего на групповом этапе будет сыграно 64 игры. Команды из одной страны не могут попасть в одну группу. 16 победителей групп и 16 команд, занявших вторые места в группах, выйдут в плей-офф.

Жеребьёвка 
16 групп будут определены во время жеребьёвки, которая прошла 13 мая 2015 в Праге, Чехия. 48 команд были распределены по рейтингу и помещены в три корзины по 16 команд в каждой. В результате жеребьёвки в каждой группе будет по одной команде из каждой корзины. Посев был следующим:

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа O

Группа P

Плей-офф 

Плей-офф стартовал 22 сентября 2015 и завершится 9 февраля 2016 года. Он будет состоять из пяти раундов: 1/16, 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала и финала. Во всех стадиях, кроме финала, команды в каждой паре проведут между собой два матча.

Сетка 

Примечание:
Команды, указанные первыми в паре, играют первый матч дома.

1/16 финала 
Жеребьёвка прошла 8 сентября 2015 в 12:00 CET в Хельсинки, Финляндия. Первые матчи прошли 22 сентября, ответные — 6 октября 2015.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 3 ноября, ответные — 10 ноября 2015.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 1 декабря, ответные — 8 декабря 2015.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 12 января, ответные — 19 января 2016.

|}

Финал 

Финал пройдёт 9 февраля 2016 года в Оулу на «Оулун Энергия Арене».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный профиль в Twitter
 Официальная страница в Facebook

2015 год в хоккее
2016 год в хоккее
2015/2016